Americano FC (Bacabal), een Braziliaanse voetbalclub uit Bacabal 
 Americano FC (Campos dos Goytacazes), een Braziliaanse voetbalclub uit Campos dos Goytacazes

Zie ook 
 SC Americano (doorverwijspagina)